Еспаргаро () — прізвище іспанського походження. Може відноситись до:
 Алеїч Еспаргаро (народився 30 липня 1989 року) — іспанський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP;
 Пол Еспаргаро (народився 10 червня 1991 року) — іспанський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP, чемпіон світу у класі Moto2 (2013).

Іспанські прізвища